Михаил Николаевич Соловьёв () — советский и российский футболист, защитник. Чемпион Европы среди молодёжи 1990 года, Мастер спорта СССР международного класса (1990).

Окончил Высшую школу тренеров (2006).

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы московского ЦСКА. За основной состав армейцев провёл лишь один матч в 1987 году.

В 1989 году Соловьёв перешёл в другой московский клуб — «Торпедо», за который играл в течение шести лет и стал обладателем Кубка России 1993 года и бронзовым призёром последнего чемпионата СССР. В составе «Торпедо» играл в еврокубках — 10 матчей. Свой единственный мяч в составе автозаводцев забил в полуфинале Кубка СССР 1989 года в ворота киевского «Динамо» (2:0).

В 1992 на некоторое покидал «Торпедо» ради выступлений в Южной Корее. В 1995 году уехал в шведский клуб «Висбю», провёл там один сезон.

В 1996 году вернулся в Россию, в составе тюменского «Динамо-Газовика» стал победителем первого дивизиона. На следующий сезон выступал за «Торпедо-ЗИЛ» в третьей лиге, затем играл за московские клубы «Спартак-Чукотка» и «Краснознаменск».

В 2001 году бывший наставник «Чукотки» Анатолий Шелест пригласил Соловьёва в лиепайский «Металлург». Отыграв один сезон, Соловьёв завершил профессиональную карьеру.

По окончании карьеры игрока стал тренером, работал в СДЮШОР ФК «Торпедо-Металлург» (2002—2005). В 2003 — старший тренер ФК «Орел».

В 2006—2008 — главный тренер дублирующего состава ФК «Москва». В 2009 — тренер-селекционер ФК «Москва», в 2010 — тренер ФК «Торпедо» (Москва).

Работал старшим тренером юношеской сборной России (игроки 1995 года рождения). В 2012 назначен старшим тренером юношеской сборной Казахстана по футболу (U-19).

В сборной 
В 1990 году стал чемпионом Европы среди молодёжных команд в составе сборной СССР. На этом турнире он сыграл 2 матча из 12, проведённых командой, в том числе вышел на замену в финальном матче против Югославии.

Примечания

Ссылки 
 Статистика матчей в еврокубках за «Торпедо» klisf.net
 Тренерская карьера. football-trener.ru

Футболисты СССР
Футболисты России
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК ЦСКА-2 Москва (1986)
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Торпедо-2»
Игроки ФК «Соннам»
Игроки ФК «Гуте»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Спартак-Чукотка»
Игроки ФК «Краснознаменск»
Игроки ФК «Металлург» Лиепая
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Байтерек»
Тренеры ФК «Зенит» Пенза
Тренеры ФК «Химки-М»
Мастера спорта СССР международного класса